Placebo beschreibt:

im engeren Sinn ein Scheinarzneimittel, siehe Placebo.
eine Rockband, siehe Placebo (Band).
zu deren Debütalbum siehe Placebo (Album).